Това е календарът за обикновена година, започваща в сряда.

Обикновена година е година, която не е високосна.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1902, 1913, 1919, 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997, 2003, 2014, 2025, 2031, 2042, 2053, 2059, 2070, 2081, 2087, 2098.

 Предишна година (обикновена) Следваща година (обикновена)
 Предишна година (високосна) Следваща година (високосна)
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари